Amálgama, a mistura de elementos diversos, pode referir-se à:

 Amálgama (química), toda liga metálica em que um dos metais envolvidos está em estado líquido, sendo geralmente o mercúrio.
Amálgama de prata, material utilizado pela odontologia em restaurações.
 Amálgama de sódio, uma liga de mercúrio com sódio metálico.
 Amálgama (linguística), fusão de duas palavras com o intento de criar uma nova palavra.
 Amalgam Comics, editora.

Desambiguação